Als Kriegsverdienstmedaille werden bezeichnet:

 die 1916 von Großherzog Friedrich August II. von Oldenburg gestiftete Kriegsverdienstmedaille des Großherzogtums Oldenburg, siehe Kriegsverdienstmedaille 1916–1918 (Oldenburg)
 eine das in der Zeit des Nationalsozialismus 1939 gestiftete Kriegsverdienstkreuz ab 1940 erweiternde unterste Stufe der Auszeichnung, siehe Kriegsverdienstkreuz (1939)#Klassen
 die Preußische Kriegsverdienstmedaille, siehe Verdienstorden der Preußischen Krone

Siehe auch:
 Kriegsauszeichnung
 Kriegserinnerungsmedaille
 Kriegsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Medal of Honor
 Militärmedaille
 Militärorden
 Militärverdienstkreuz
 Militärverdienstmedaille
 Militärverdienstorden
 Tapferkeitsmedaille